Fredrik Burman kan syfta på:

Fredrik Burman (1819–1888), svensk godsägare och riksdagsman i första kammaren
Fredrik Burman (1862–1919), svensk häradsskrivare och riksdagsman i andra kammaren